Unterlind ist der Ortsname von

 Unterlind (Mehlmeisel), Ortsteil der Gemeinde Mehlmeisel, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Unterlind (Sonneberg), Ortsteil der Stadt Sonneberg, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Unterlind (Vohenstrauß), Ortsteil der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern